Hod za život (Hrvatska)
Hod za život (Washington)
Hod za život (Pariz), Pariz
Hod za život (Prag), Prag
Hod za život i obitelj, Varšava
Hod za život (Chicago)
Hod za život (San Francisco)
Hod za život (Argentina)